Frans Van Brussel (1846-1923), Belgisch volksvertegenwoordiger
Gerard van Brussel, vroeg-dertiende-eeuwse meetkundige en filosoof
Goedele van Brussel, heilige
Gust Van Brussel (1924-2015), Belgisch schrijver en dichter
Hans van Brussel, zakenman
Henk van Brussel (1936-2007), Nederlands voetballer
Hermanus van Brussel (1763-1815), Nederlands kunstschilder
Jan van Brussel, 15e-eeuws schilder werkzaam in Maastricht
Louis Van Brussel, communistisch verzetsstrijder
Raf Van Brussel (1971), Vlaams zanger, songschrijver en radiopresentator
Simon van Brussel en België (1951), aartsbisschop
Tiburtius van Brussel (1605-1669), componist in de Spaanse Nederlanden
Trix van Brussel (1920-2019), Nederlands kinderboekenschrijver en liedschrijver